Vindiš ist der Familienname folgender Personen:

 Alenka Vindiš (* 1978), slowenisches Model und Schönheitskönigin
 Luka Vindiš (* 1994), slowenischer Fußballspieler
 Marcel Vindiš (* 1992), slowenischer Fußballspieler
 Mirko Vindiš (* 1963), slowenischer Langstreckenläufer